La route départementale 18, ou RD 18, ou D18, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Les Omergues à Ongles ;
 dans le département de l’Essonne, elle passe par Monnerville ;
 dans le département de l'Aisne, elle correspond au Chemin des Dames ;
 dans le département de la Charente-Maritime, elle relie Saint-Just-Luzac à Saint-Jean-d'Angély.
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Germs-sur-l'Oussouet à Saint-Martin.
dans le département de la Haute-Savoie, elle relie Archamps à Viry

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence

018